Саусильо () — топоним, распространённый в Мексике.

Идальго 
 Саусильо — деревня в штате Идальго, в муниципалитете Актопан.

Сан-Луис-Потоси 
 Саусильо — посёлок в штате Сан-Луис-Потоси, в муниципалитете Вилья-де-Рейес.

Чиуауа 
 Саусильо — город в штате Чиуауа.
 Саусильо — муниципалитет в штате Чиуауа.